Се Цзинь (, 21 ноября 1923 — 18 октября 2008) — китайский кинорежиссёр. Трижды лауреат китайской национальной премии в области кинематографии «Золотой петух», многократный лауреат китайской национальной премии в области кинематографии «Сто цветов».

Биография 
Се Цзинь родился 21 ноября 1923 года в семье интеллигентов (по другим данным — в семье банкира) в уезде Шанъюй провинции Чжэцзян Китайской Республики.

В 1941 году поступил в Государственное театральное училище в уезде Цзянъань провинции Сычуань, однако не закончил его и в 1943 году бросил.

В 1948 году закончил режиссёрский факультет Государственного колледжа драмы в Нанкине.

В 1957 году дебютировал с фильмом «Баскетболистка № 5».

За 50 лет режиссёрской работы снял более 20 фильмов.

Скончался 18 октября 2008 года в отеле родного города Шанъюя.

Фильмография

Примечания

Литература 
 Торопцев. Се Цзинь как зеркало китайской модернизации / / Азия и Африка сегодня. 1999, № 10

Лауреаты премии «Золотой петух»